Imer steht für:
 Imer (Trentino), Gemeinde in Italien

Imer ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Imer von Ramstein († 1395), Bischof von Basel
 André Imer (1928–2016), Schweizer Jurist
 Édouard Imer (1820–1881), französischer Maler
 Florian Imer (1898–1981), Schweizer Jurist und Historiker
 Hans Imer von Gilgenberg (vor 1469–1533), Ritter, Landvogt und kaiserlicher Rat in Vorderösterreich
 Lisbeth Imer (* 1973), dänische Runologin und Archäologin
 Yunus Roy Imer (* 1987), Schweizer Kameramann

Siehe auch:
 Immer